Беллуно — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Беллуно — провінція в Італії, у регіоні Венето.